Табла Ларга има више значења:

 Табла Ларга, Ла Кано (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Табла Ларга (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику